Chambry (Aisne)
 Chambry (Seine-et-Marne)